Уильям Мэгон (; предположительно, около 1751, Оксфорд ― 3 мая 1816, Солсбери) ― британский кларнетист, гобоист, скрипач и альтист. Брат Джона Мэгона.

Учился игре на кларнете вместе с братом, также вместе с ним играл в «Оркестре оксфордских добровольцев». Впервые выступил в 1774 году как гобоист. После переезда в Лондон в 1777 году выступал как солист на крупнейших концертных площадках столицы и других городов Великобритании. В течение многих лет Мэгон был солистом Лондонского филармонического общества. На фестивале в честь столетия Георга Фридриха Генделя играл на альте, был также известен как скрипач и в течение тридцати лет возглавлял оркестр в Сэлисбери.

Литература 
 P. Weston. Clarinet Virtuosi of the Past. ― London, 1971, 2/1976
 P. Weston. More Clarinet Virtuosi of the Past. ― London, 1977

Персоналии по алфавиту
Умершие 3 мая
Умершие в 1816 году
Кларнетисты по алфавиту
Кларнетисты Великобритании
Скрипачи Великобритании
Академические музыканты Великобритании